Городское поселение Междуреченск — муниципальное образование в России:
 Городское поселение Междуреченск, в Сызранском районе Самарской области;
 Городское поселение Междуреченск, в Удорском районе Республики Коми.